Список глав правительства Бразилии включает лиц, возглавлявших правительство Бразилии в течение двух периодов существования отдельного поста главы правительства в Империи Бразилии () с 1847 года до 1889 года и в период «парламентской республики» с 1961 года до 1963 года в Республике Соединённых Штатов Бразилии ().

Официально пост главы правительства именовался президент Совета министров (), однако вне официальных документов широко использовалось наименование премьер-министр Бразилии () либо президент Кабинета ().

Применённая в первом столбце таблиц нумерация является условной; также условным является использование в первых столбцах цветовой заливки, служащей для упрощения восприятия принадлежности лиц к различным политическим силам без необходимости обращения к столбцу, отражающему партийную принадлежность. Имена персоналий на русском языке приведены в соответствии с правилами португальско-русской практической транскрипции, при этом последовательно использовался предложенный в ней вариант передачи «бразильской» фонетической нормы (при известном отсутствии консенсуса у специалистов по вопросу передачи португальских собственных имён), в том числе для лиц, происходящих из метрополии. При наличии у главы правительства дворянского титула наименование возглавляемого кабинета дано по нему.

В империи (1847—1889) 
В формировании бразильских правительств периода империи участвовали три политических партии: , основанная  года, , зарегистрированная в 1837 году, и , созданная в 1862 году. Пост президента Совета министров был создан декретом от 20 июля 1847 года № 523, при этом он отсутствовал в действовавшей .

С провозглашением республики в результате военно-политического переворота  года глава созданного временного правительства Деодору да Фонсека стал главой государства, имперские политические партии были распущены. В последующем установилось прямое президентское управление кабинетом министров.

В парламентской республике (1961—1963) 
Режим  был установлен в Бразилии  года принятием  в  на сессии Национального конгресса, и отменён  года шестой поправкой, утверждённой во исполнение результатов прошедшего 6 января 1963 года . Кроме указанных ниже трёх глав правительств президент Жуан Голарт поручал  года формирование правительства инициатору конституционной реформы , однако  года от него было получено заявление с отказом от этих полномочий.

См. также 
 Список глав Бразилии
 Список вице-президентов Бразилии

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Список руководителей Бразилии (архивная копия 2021-03-14)

Списки:Бразилия
Бразилия